Железный мир — основанный в 2002 году журнал, посвящённый здоровому образу жизни и силовым видам спорта: армлифтингу, армрестлингу, бодибилдингу, гиревому спорту, пауэрлифтингу, тяжёлой атлетике; а также фармакологии, правильному питанию и отдыху.

В журнале выходят материалы о современнывх техниках снижения веса и набора мышечной массы, обзоры спортивного питания, оборудования и инвентаря. Публикуются новости о спортивных соревнованиях и турнирах, проходящих на территории России, Украины, Беларуси и других стран.

Авторский состав 

 Татьяна Прокофьева
 Николай Швидченко
 Андрей Шарков
 Николай Колтаков
 Александр Бусько
 Михаил Плоткин
 Андрей Антонов
 Арина Скоромная
 Антон Доценко
 Саша Браун
 Андрей Франскевич
 Влад Кузнецов
 Юрий Бомбела
 Сергей Штерман
 Денис Жидков
 Сергей Короткевич
 Дарья Карелина
 Борис Шейко
 Исаев Андрей
 Юлия Шакирова

Ссылки 
 www.ironworld.ru — официальный сайт.

Журналы о бодибилдинге
Журналы России по алфавиту
Спортивные журналы России
Ежемесячные журналы
Печатные издания, возникшие в 2002 году
Журналы Украины
Мужские журналы